Mirfak est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 α Persei ;
 λ Ophiuchi ;
 κ Herculis.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire